Metodiewo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz
 Metodiewo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Szumen